Derley, właśc. Wanderley de Jesus Sousa (ur. 1986) – brazylijski piłkarz
 Derley, właśc. Vanderley Dias Marinho (ur. 1987) – brazylijski piłkarz

Zobacz też 
 Derlei, właśc. Vanderlei Fernandes Silva (ur. 1975) – brazylijski piłkarz